De regionale raad van Eshkol is een regionale raad in het noordwesten van de Negev in Israël.

Gemeenschappen

Kibboetsen

Moshaven

Dorpen 
 Avsjalom
 Tzohar

Gemeente in Israël
District Zuid (Israël)